Zenkerella peut désigner : 
 Zenkerella, genre de rongeurs de la sous-famille des Zenkerellinae, comprenant l'anomalure aptère (Zenkerella insignis).
 Zenkerella, genre de plantes de la famille des Fabaceae.

Homonymie de genre en biologie